Big Wet Asses ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Elegant Angel.

Seit 2003 wurden 28 Folgen der Reihe veröffentlicht. Die Reihe zeigt primär Analverkehr. Sie wurde mehrfach mit dem AVN Award und dem XRCO Award ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Big Wet Asses 1 (2003): Katja Kassin, Rhiannon Bray, Gia Paloma, Holly Day, Ana Nova, Mick Blue
 Big Wet Asses 2 (2003): Mason Storm, Shy Love, Melanie Jagger, Rosanna De La Vega
 Big Wet Asses 3 (2004): Olivia O’Lovely, Vicky Vette, Cloe Dior, Angelica Sin, Mia Bangg, Tony T.
 Big Wet Asses 4 (2004): Lauren Phoenix, Katrina Kraven, Mika Tan, Sara Jay, Xana Star, Pandora Dreams
 Big Wet Asses 5 (2004): Simone Peach, Stacy Silver, Anastacia Christ, Laura Lion, Some Peach, Nikki Sun
 Big Wet Asses 6 (2005): Tiana Lynn, Angel Dark, Katka, Sandra de Marco, Sandra Kay, J. J., Boby, Jake Malone
 Big Wet Asses 7 (2005): Flower Tucci, Georgia Peach, Gia Jordan, Kinzie Kenner, Naomi
 Big Wet Asses 8 (2006): Jada Fire, Sandra Romain, Kami Andrews, Sasha Knox, Chelsie Rae
 Big Wet Asses 9 (2006): Avy Scott, Tiffany Mynx, Velicity Von, Harmony Rose, Sophie Dee
 Big Wet Asses 10 (2007): Bree Olson, Lexi Love, Tory Lane, Katja Kassin, Flower Tucci, Dana DeArmond
 Big Wet Asses 11 (2007): Brianna Love, Julia Bond, Annette Schwarz, Sativa Rose, Cody Lane, Maya Hills
 Big Wet Asses 12 (2007): Eva Angelina, Jenna Haze, Shyla Stylez, Claire Dames, Jenny Hendrix, Jasmine Byrne
 Big Wet Asses 13 (2008): Sunny Lane, Amy Ried, Luscious Lopez, Kelly Divine, Bobbi Starr, Ricki White
 Big Wet Asses 14 (2008): Alexis Texas, Kristina Rose, Lisa Ann, Kirra Lynne, Phoenix Marie
 Big Wet Asses 15 (2009): Kimberly Kane, Ava Rose, Julia Ann, Mia Rose, Gianna Michaels
 Big Wet Asses 16 (2009): Sasha Knox, Tori Black, Emma Heart, Ava Rose, Charlotte Vale, Mackenzee Pierce
 Big Wet Asses 17 (2010): Jayden Jaymes, Katie St. Ives, Brooke Lee Adams, Ashli Orion, Mason Moore
 Big Wet Asses 18 (2010): Caroline Pierce, Krissy Lynn, Nikki Sexx, Jennifer White, Jynx Maze
 Big Wet Asses 19 (2011): Kagney Linn Karter, Ally Kay, Ava Addams, Liza Del Sierra, Briella Bounce
 Big Wet Asses 20 (2011): Gracie Glam, London Keyes, Jada Stevens, Tiffany Mynx, Juelz Ventura
 Big Wet Asses 21 (2012): Charley Chase (Pornodarstellerin), Holly Michaels, Jessie Rogers, Remy LaCroix, Brooklyn Lee
 Big Wet Asses 22 (2013): Lexi Belle, Sarah Vandella, Alexis Ford, Mick Blue, Ramon Nomar, Alison Tyler
 Big Wet Asses 23 (2014): Ashley Fires, Aleksa Nicole, Abbey Brooks, AJ Applegate
 Big Wet Asses 24 (2015): Chanel Preston, Nikki Delano, Layla Price, Tori Avano
 Big Wet Asses 25 (2016): Ashley Fires, Ryan Conner, Mandy Muse, Brittany Shae
 Big Wet Asses 26 (2017): Ella Nova, Jada Stevens, Kate England, Kimber Woods
 Big Wet Asses 27 (2018): Mia Malkova, Kat Monroe, Ivy Lebelle, Giselle Palmer
 Big Wet Asses 28 (2018): Gia Derza, Candice Dare, Victoria Voxxx
 Big Wet Asses 29 (2021): Daisy Stone, Valentina Jewels, Carmen Caliente, Kay Carter

Auszeichnungen 
AVN Award
 2006: Best Anal-Themed Series
 2007: Best Anal-Themed Series
 2008: Best Anal Sex Scene – Video (Folge 8)
 2009: Best Anal Sex Scene (Folge 13)
 2009: Best Big Butt Release - Big Wet Asses 13
 2009: Best Big Butt Series
 2011: Best Anal-Themed Release - Big Wet Assess 16
 2013: Best Big Butt Release (Folge 21)
 2013: Best Big Butt Series

XRCO Award
 2008: Best Gonzo Series
 2010: Best Gonzo Release (Folge 15)

XCritic Award
 2009: Top Blu-ray Title - Big Wet Assess 15

Weblinks 
 Big Wet Asses in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film